Sofroniusz II – w latach 1040-1059 prawosławny patriarcha Jerozolimy
 Sofroniusz II – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w latach 1775–1780 i prawosławny patriarcha Jerozolimy jako Sofroniusz V w latach 1771–1775
 Sofroniusz II –  prawosławny patriarcha Aleksandrii w 941 roku